Osoby o tym nazwisku:
 Adam Scherr (ur. 1983) – amerykański wrestler występujący pod pseudonimem Braun Strowman
 Jim Scherr (ur. 1961) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym, brat bliźniak Williama
 Johannes Scherr (1817–1886) – niemiecki historyk i pisarz
 William Scherr (ur. 1961) – amerykański zapaśnik w stylu wolnym, brat bliźniak Jima

Zobacz też 
 Scharr